Hanriot bezeichnet:

 einen ehemaligen französischen Flugzeughersteller, siehe Aéroplanes Hanriot

Hanriot ist der Familienname folgender Personen:

 François Hanriot (1759–1794), französischer Revolutionär
 René Hanriot (1867–1925), französischer Automobilrennfahrer, Luftfahrtpionier und Unternehmer, Gründer von Aéroplanes Hanriot